Le Mung – miejscowość i gmina we Francji
 fasola mung (fasola złota) –  gatunek rośliny z rodziny bobowatych